de volgende personen:
 Benjamin Köhler (1980), Duits voetballer
 Charlotte Köhler (actrice) (1892-1977), Nederlands actrice en voordrachtskunstenares
 Erich Köhler (1892-1958), Duits politicus (CDU)
 Ernesto Köhler (1849-1907), Italiaans fluitist en componist
 Eva Köhler (Eva Luise Köhler-Botnet) (1947), Duits politica
 Frank Köhler (1953), Nederlands politicus (GroenLinks)
 Georges J.F. Köhler (1946-1995), Duits bioloog
 Horst Köhler (1943), Duits politicus (CDU), president (2004-2010)
 Johan Harmen Rudolf Köhler (1818-1873), Nederlands generaal
 Jörn Köhler (1970), Duits herpetoloog
 Koos Köhler (Jacobus Johannes Köhler) (1905-1965), Nederlands waterpolospeler
 Kurt Köhler (1907-1945), Vlaams schrijver en dichter
 Rolf Köhler (1951-2007), Duitse zanger en muziekproducent
 Sarah Köhler (1994), Duits zwemster
 Sjaak Köhler (Jakob Frederik Köhler) (1902-1970), Nederlands zwemmer en waterpolospeler
 Wolfgang Köhler (1887–1967), Duitse psycholoog
 Guildo Horn (Horst Köhler) (1963), Duits schlagerzanger

en verder naar:
 Ziekte van Köhler, een botaandoening
 een voormalig Duits motorfietsenmerk; zie DAW (München)